A Demokratikus Koalíció (röviden DK) 2011-ben alakult magyarországi párt
 Demokratikus Kambodzsa, Kambodzsa megnevezése a Vörös Khmerek uralma alatt, 1975-1979 között.
 A .dk Dánia internetes legfelső szintű tartományi kódja. A tartományt a DK Hostmaster tartja karban.
 A NUTS:DK, azaz a dániai Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS: Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája) annak az egész Európai Uniót lefedő rendszernek a része, amelyet az Eurostat fejlesztett ki.
 A DK–2 a Szovjetunió ban a második világháború után rendszeresített RPG–2 páncéltörő gránátvető gyújtószerkezete.
 A DK a Dorling Kindersley Book brit könyvkiadó rövidítése.
 A DK a délkelet rövidítése (lásd: a Wikiforrásban: A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók)
 A DK a Demokratikus Köztársaság rövidítése